

Astronomia
 3152 Jones – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Jones  – municipalità delle Filippine nella Provincia di Isabela
 Jones  – comune degli Stati Uniti d'America in Oklahoma
 Contea di Jones  – contea degli Stati Uniti d'America nello stato della Carolina del Nord
 Contea di Jones  – contea degli Stati Uniti d'America nello stato del Dakota del Sud
 Contea di Jones  – contea degli Stati Uniti d'America nello stato della Georgia
 Contea di Jones  – contea degli Stati Uniti d'America nello stato dello Iowa
 Contea di Jones  – contea degli Stati Uniti d'America nello stato del Mississippi
 Contea di Jones  – contea degli Stati Uniti d'America nello stato del Texas
 Jones  – piattaforma glaciale antartica

Persone

Personaggi immaginari 
 Jones  – personaggio de La fattoria degli animali
 Jones  – personaggio del manga e anime Le bizzarre avventure di JoJo
 Freddy Jones  – personaggio di Scooby-Doo
 Larvell Jones  – personaggio della serie cinematografica di Scuola di polizia, dell'omonima serie animata e dell'omonimo spin off televisivo
 Professor Jones, personaggio della serie animata Freakazoid
 Indiana Jones  – personaggio di quattro film, una serie televisiva e diversi videogiochi
 Mr. Jones  – personaggio Disney, vicino di casa e nemico di Paperino
 Secco Jones  – personaggio de I Simpson
 Bridget Jones – personaggio letterario e cinematografo creato da Helen Fielding
 Davy Jones – personaggio leggendario e letterario 
 Davy Jones – personaggio della serie cinematografica di Pirati dei Caraibi

Pagine correlate 
Mr. Jones
Michael Jones
Mike Jones
Owen Jones